Leninskoye kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Qazyqurt, ort, Sydkazakstan,

Kirgizistan 

 Pokrovka (distriktshuvudort), Ysyk-Köl, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar